Pachomius  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Все представители рода распространены в странах Южной и Центральной Америки.

Этимология 
Пахомий Великий () египетский монах.

Виды 
 Pachomius dybowskii (Taczanowski, 1871) — от Мексики до Эквадора, Бразилия 
 Pachomius hadzji (Caporiacco, 1955) — Венесуэла
 Pachomius maculosus (Chickering, 1946) — Венесуэла, Панама
 Pachomius peckhamorum Galiano, 1994 — Панама
 Pachomius sextus Galiano, 1994 — Венесуэла, Бразилия
 Pachomius villeta Galiano, 1994 — Венесуэла, Колумбия

Ссылки 
 Salticidae: Diagnostic Drawings Library

Пауки-скакунчики
Паукообразные Северной Америки
Паукообразные Южной Америки
Роды паукообразных